Il doppio del torneo di tennis Lubbock Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Glenn Weiner che hanno battuto in finale Jan-Michael Gambill e Scott Oudsema 5-7, 6-2, 7-68.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Amer Delić /  Jeff Morrison (semifinali)

 Jan-Michael Gambill /  Scott Oudsema (finale)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubbock Challenger 2005